Salfi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Enrico Salfi (1857–1935), italiensk konstnär
 Francesco Saverio Salfi (1759–1832), italiensk skriftställare
 Mario Salfi (1900–1970), italiensk entomolog

Italienska efternamn